Disco Flesh : Warp 99 est un album du groupe Punish Yourself sorti en 2001 à l'origine sur le label Geisha Machine, ensuite réédité à l'intérieur du double album réédition "Crypt 1996-2002". C'est l'album qui a fait découvrir le groupe à un large public. Enregistré et masterisé par vx 69, mixé par Dominique Parise.

Liste des morceaux 

 Radio Jazz 99
 (Let's Build) A station In Space
 Sexy
 Suck My TV
 Blast Off Siddharta Junkie
 No One To Talk With
 Atomic Alarm Broadcast
 Night Of The Hunter
 Enter Me Now
 Criminal
 Old Brother Left Hand
 Night-club
 Enter Me Now (remix de Collapse)
 Night-club (remix de The Dead Sexy Inc.)

Album de Punish Yourself
Album musical sorti en 2001